Енніо Морріконе (італ. Ennio Morricone, * 10 листопада 1928, Рим) — італійський композитор, аранжувальник і диригент.
152188 Морріконе (152188 Morricone) — астероїд головного поясу, відкритий 27 серпня 2005 року.